Un moment musical est une pièce de musique, généralement courte et pour un seul instrument. Plusieurs compositeurs en ont écrit :

 Franz Schubert a composé six moments musicaux D. 780 (op. 94) entre 1823 et 1828.
 Sergueï Rachmaninov a composé six moments musicaux Op. 16 en 1896.
 Moritz Moszkowski a composé trois moments musicaux pour le Piano, Op. 7
 Jacques Castérède (1926 à Paris) a composé trois moments musicaux d'après Corot en 1987
 La compositrice contemporaine Krystyna Moszumańska-Nazar (1922 en Pologne) a écrit  un moment musical pour violoncelle seul, paru aux éditions Armiane en 
 Avner Dorman (1975 à Tel Aviv) a composé des moments musicaux en 2003

Homonymie de titre